Би́тва под Пя́ткой — сражение у местечка Пятка в окрестностях Чуднова между войсками русских князей Острожских с одной стороны и казаками Криштофа Косинского с другой. Завершился победой Острожских. Самый большой бой в ходе восстания Косинского.

Ход битвы 
Сражение продолжалось целую неделю с 23 по 30 января. Несмотря на отчаянное сопротивление княжеским силам, повстанцы потерпели поражение. В бою особенно отличились войска князя Януша Острожского и черкасского старосты князя Александра Вишнeвецкогo. Войско Запорожское капитулировало. В российской и советских исторографиях бой под Пяткой традиционно преподается как битва между православными казаками и католической шляхтой (поляками).

Литература 
 Леп’явко С. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні. — Чернігів, 1996.
 Історія Української РСР, том перший, книга друга, Київ, 1979, стор. 217

Ссылки 
 Симон Пекалід - ПРО ОСТРОЗЬКУ ВІЙНУ ПІД П'ЯТКОЮ ПРОТИ НИЗОВИХ

Сражения по алфавиту
Польско-украинские сражения
1593 год
Сражения 1593 года